Het seizoen 2013–2014 was het 96ste seizoen dat om het landskampioenschap werd gestreden in de hoogste afdeling van het Roemeense voetbal. Het was het achtste seizoen van de Liga 1.

Het seizoen begon op 19 juli en eindigde op 21 mei. Titelverdediger was Steaua Boekarest, dat onder leiding van trainer-coach Laurentiu Reghecampf de titel wist te prolongeren en daarmee de 25ste landstitel veroverde. Hij zwaaide na afloop van het seizoen af en werd opgevolgd door oud-international Constantin Gâlcă.

FC Vaslui kreeg acht minpunten van de nationale voetbalbond. Dat werd later herroepen, maar de ploeg kreeg wegens financiële problemen geen licentie voor het seizoen 2014/15, waardoor FC Brașov, de nummer vijftien in de eindrangschikking, ontsnapte aan degradatie.

In de 306 gespeelde wedstrijden werd in totaal 727 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,38 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Liviu Antal van FC Vaslui met vijftien goals, gevolgd door Valentin Lemnaru (Universitatea Cluj) en Constantin Budescu (Astra Giurgiu), die beide dertien keer scoorden.

Eindstand

Statistieken

Topscorers

Scheidsrechters

Toeschouwers

Steaua Boekarest
Bijgaand een overzicht van de spelers van Steaua Boekarest, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Laurentiu Reghecampf voor de 25ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Roemenië werden.

2014
Competitievoetbal 2013/14